Ниже приведён список интегралов (первообразных функций) от обратных тригонометрических функций.

Арксинус

Арккосинус

Арктангенс

Арккотангенс

Арксеканс

Арккосеканс